Скито́в — русская и белорусская фамилия.
 Скитов, Артём Александрович (род. 21 января 1991) — белорусский футболист.

 Скитова, Франциска Леонтьевна  (1920–2004) — российский лингвист.